Дэвид Эллис (David Ellis):
 Эллис, Дэвид Ричард (1952—2013) — американский кинорежиссёр, актёр и каскадёр.
 Эллис, Дэвид (футболист) (1900—?) — шотландский футболист.